Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et H.

Codes 
 UH, Unstrut-Hainich-Kreis, Allemagne (immatriculation)

Sigles et abréviations 
 UH, Upper Hutt, Nouvelle-Zélande
 UH, Université du Hertfordshire
 UH, Université de Houston
 UH, Université de Hawaii
 UH, Université d'Helsinki
 UH, Unknown Horizons, jeu vidéo de stratégie en temps réel et de gestion.

Autres sens 
 Uh, nom slovaque de la rivière Ouj
 Uh, une municipalité de États fédérés de Micronésie.

Code